Морланд има више значења:
 Морланд (Ајдахо)
 Морланд (Џорџија)